Liga Leumit – secondo livello del campionato israeliano di calcio
Liga Leumit – secondo livello del campionato israeliano di pallacanestro